Plusieurs édifices religieux sont consacrés à l’Annonciation de Marie sous le vocable de Notre-Dame-de-l’Annonciation. On trouve :

à Ixelles (Région de Bruxelles-Capitale), l'Église Notre-Dame de l'Annonciation.

Clear Creek (Oklahoma) : abbaye Notre-Dame-de-l'Annonciation.

à Allonne (Oise), l'église Notre-Dame de l'Annonciation d'Allonne.
 à Aubignan (Vaucluse), l'église Notre-Dame de l'Annonciation et Saint Victor Marty d'Aubignan.
 à Barroux (Vaucluse), l’abbaye Notre-Dame-de-l'Annonciation.
 à Buxerolles (Vienne), l'église Notre-Dame-de-l'Annonciation du Planty.
 à Lyon (Rhône), l’église Notre Dame de l'Annonciation.
 plusieurs .

Voir aussi 
 

Notre-Dame-de-l'Annonciation
Homonymie de vocable chrétien